TSK est une abréviation :
 en anglais, pour terrace, step, kink, voir Modèle TSK ;
 en turc, pour Türk Silahli Kuvvetleri (« forces armées turques »).

TSK est un nom commercial :
 le nom d'un groupe de musique suisse ;
 le nom d'un label de disques.

TSK est un code :
 le code AITA de l'aéroport de Taskul, Papouasie-Nouvelle-Guinée.